

Quadro de medalhas

Ligações externas

Natação
Verao de 1965